Мазне — село в Недригайлівському районі Сумської області.

 Мазне — колишнє село в Сумській області, Сумському районі.